Gneist steht für:

 Gneist, deutscher Name von Knis, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Gneist ist der Familienname folgender Personen:
 Aimée Gneist (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Bernd von Hagen gen. Geist (1590–1642), dänischer Obrist und Diplomat
 Carl Richard Gneist (auch Karl Richard Gneist; 1868–1939), deutscher Diplomat
 Gisela Gneist (1930–2007), deutsche Verbandsfunktionärin

 Rudolf von Gneist (1816–1895), deutscher Jurist und Politiker
 Werner Gneist (1898–1980), deutscher Komponist
 Zethphan Smith-Gneist (* 2001), deutscher Schauspieler